Christoph Biedermann (1987) – calciatore liechtensteinese, di ruolo centrocampista
Edwin Biedermann (1877-1929) – tennista britannico
Gustav Biedermann Günther (1801-1866) – chirurgo tedesco
Jeanette Biedermann (1980) – cantautrice e attrice tedesca
Paul Biedermann (1986) – ex nuotatore tedesco